Johan Hjort kan henvise til:

 Johan Fredrik Hjort (1814–1882) - svensk bøddel
 Johan Storm Aubert Hjort (1835-1905) - norsk læge
 Johan Hjort (1869–1948) - norsk fiskeribiolog og videnskabsmand.
 Johan Bernard Hjort (1895–1969) - norsk højesteretsadvokat og politiker
 Johan Hjort (1922–2001) - norsk højesteretsadvokat (søn af Johan Bernhard Hjort)
 FF «Johan Hjort» er navnet på et forskningsfartøj, ejet af det norske Havforskningsinstitut (:q:Q11968293)